United Defense M42 — американский пистолет-пулемёт времён Второй мировой войны. Спроектирован в 1938 году Карлом Свебилиусом, производился компанией «Marlin Firearms Company». Был первым пистолетом-пулемётом, представленным фирмой «United Defense Supply Corp.».

История 
Пистолет-пулемет United Defense M42 выпускался с 1942 по 1945 гг. на производственных мощностях компаний High Standard Firearms и Marlin Firearms. Изначально M42 был разработан в двух калибрах — 9mm Parabellum и .45 ACP, но серийно производилась только 9-мм версия, 11,43-мм вариант выпущен только в трех экземплярах. Всего было изготовлено около 15000 пистолетов-пулеметов UD M42. Одной из особенностей М42 являются соединенные попарно магазины, что делалось для ускорения перезаряжания. Пистолет-пулемёт комплектовался двумя сменными стволами: калибра 9 мм и .45 ACP соответственно. Неиспользуемый ствол прикреплялся сзади ствольной коробки и выполнял функцию приклада.

Конструкция 
Система модели 42 работает за счёт использования энергии отдачи свободного затвора, который оснащён отдельным ударником. Питание первых пистолетов-пулемётов осуществлялось коробчатыми отъёмными магазинами на 20 патронов .45 ACP. Следующие модели создавались под патрон калибра 9 мм и оснащались двойным магазином на 40 патронов.

История создания

Боевое применение

Эксплуатанты

См. также 
 Список пистолетов-пулемётов

Ссылки 
 Пистолет-пулемет United Defense UD M42 (США). Подробная статья на сайте armoury-online.ru
 Описание пистолета-пулемёта UD M42 на сайте world.guns.ru

Пистолеты-пулемёты Второй мировой войны
Пистолеты-пулемёты США